Municipio de Alliance puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alliance (condado de Moody, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.
 Municipio de Alliance (condado de Clay, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.